Let the Dancers Inherit the Party — студийный альбом британской инди-рок-группы British Sea Power, вышедший 31 марта 2017 года на лейблах Golden Chariot и Caroline International.

Об альбоме 
Запись альбома в основном проходила в Брайтоне на студии Brighton Electric Recording Studios, а дополнительная запись и сведение - на студии Voltaire Road Studios в Клапеме в юго-западном Лондоне. Ранняя работа над альбомом, включая запись и написание песен, проходила в разных местах, включая замок Замке Лимпн и на острове Скай в Шотландии.

В конце 2016 года группа провела кампанию по сбору средств, чтобы выпустить альбом. Поклонники внесли предоплату за бокс-сет из 4 CD, содержащий альбом вместе с бонус-дисками с демо-записями, альтернативными версиями и инструментальными композициями. Этот бокс-сет, выпущенный ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, был распространен одновременно с обычным альбомом.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 77 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список треков

CD

Бонусные диски CD-бокс-сета

Виниловое издание

Делюксовое виниловое издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 The Voice Of Ivy Lee
 Saint Jerome

Альбомы инди-рока
Альбомы Великобритании